Rebbachisaurinae è una sottofamiglia estinta di dinosauri sauropodi rebbacchisauridi, vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 128-93 milioni di anni fa (Barremiano-Turoniano), e conosciuti da resti fossili piuttosto frammentari dal Sud America, Africa ed Europa.

Questa sottofamiglia di Rebbachisauridae, è definita per includere Rebbachisaurus garasbae ed escludere Limaysaurus tessonei. Fu proposto per la prima volta da José Bonaparte nel 1995, per includere Rebbachisaurus. Alcune filogenesi, tuttavia, includono Rebbachisaurus in un clade con Limaysaurus, e quindi la sottofamiglia non è stata più utilizzata. Tuttavia, nel 2015, è stata condotta un'ulteriore analisi filogenetica che ha definito Rebbachisaurus come più vicino filogeneticamente a Nigersaurus e ai generi correlati rispetto a Limaysaurus, pertanto Rebbachisaurinae è stato usato per sostituire Nigersaurinae, in quanto essendo stato nominato prima ha la precedenza. 

Il cladogramma seguente mostra gli studi di Fanti et al. (2015):

Note

Collegamenti esterni 
 

Rebbachisauridi